

Œuvres 
 Les Illuminations est un recueil de poèmes en prose d'Arthur Rimbaud (1872-1875).

Musique 
 Les Illuminations est une composition musicale de Benjamin Britten (1939).
 Illumination, un album de Santana (1974).
 Illumination est un album du groupe norvégien Tristania (2007).

Cinéma 
 Illumination () est un film polonais de Krzysztof Zanussi (1973).
 Illumination est un film français de Pascale Breton (2004).
 Illumination Entertainment est un studio d'animation 3D.

Autres 
 Une illumination désigne l'éclairage extérieur d'un bâtiment à but décoratif.
 La fête des illuminations ou Fête des Lumières est une fête annuelle à Lyon.
 IllumiNations est une série de spectacles pyrotechniques donnés à Epcot (1988-).
 L'illumination désigne également l'éveil spirituel bouddhiste (ou Nirvana) et hindouiste : le moksha.
 L'illumination est une expérience religieuse.
 Illumination Entertainment, société de production cinématographique américaine.

Voir aussi 

 Illuminés de Bavière
 
 Illuminisme